Олдерни:

 Олдерни — один из Нормандских островов.
 Олдерни (аэропорт)
 Олдерни — нацистский концентрационный лагерь.